Шипуно́в — фамилия:
 Шипунов, Аркадий Георгиевич (1927—2013) — советский и российский конструктор стрелкового вооружения.
 Шипунов, Алексей Борисович  (1965—2022) — российский ботаник, кандидат биологических наук.
 Шипунов, Вадим Анатольевич (род. 1953) — советский и российский художник-геральдист.
 Шипунов, Гавриил Захарович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 4016; 26 ноября 1826.
 Шипунов, Иван Захарович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 5641; 29 ноября 1837.
 
 Шипунов, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 21 ноября 1916.
 Шипунов, Тимофей Артёмович (род. 2003) — российский футболист.
 Шипунов, Фатей Яковлевич (1933—1994) — советский и российский публицист, общественный деятель.